Isern Hinnerk (plattdeutsch Eiserner Heinrich) bezeichnet:

 Heinrich von Borch (um 1290–??), deutscher Raubritter
 Isern Hinnerk (Sand), Außensand in der Nordsee
 Isern Hinnerk (Nagelbild), Nagelbild der Stadt Oldenburg (Oldenburg) im Ersten Weltkrieg